74. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w maju 1995 roku w stolicy Polski, Warszawie. Zawodnicy startowali w dziesięciu kategoriach wagowych. Dla kobiet organizowano odrębne zawody.

Medaliści

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie chidlovski.net 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1995 w sporcie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce